Villaverde-Mogina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaverde-Mogina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde-Mogina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar